En latin et en néerlandais, Petrus est l'équivalent du prénom Pierre. Il peut faire référence à :

Religion 

  sont les premières paroles de Jésus à l'apôtre Pierre rapportées par l'évangéliste Matthieu 16 : 18-19. Ces mots ont permis d'élaborer les notions d'épiscopat et de primauté pontificale.
  est aussi le titre de pièces de musique sacrée composées par Franz Liszt, Francis Poulenc, Maurice Duruflé et Thierry Escaich.

Œnologie 
 Petrus, un vin rouge en AOC Pomerol.

Bande dessinée 
 Petrus Barbygère, une série de bande dessinée parue en 1996-1997.

Théâtre 
 Pétrus, pièce de théâtre de Marcel Achard créée en 1933.

Cinéma 
 Pétrus, film français de Marc Allégret sorti en 1946, d'après la pièce de Marcel Achard.

Patronyme 
  (1975-)
  (1960-)
 Lotto Petrus (1987-), coureur cycliste namibien
 Marco Petrus (1960-), peintre italien
  (1987-2019)
 Jacques Fred Petrus (1948-1987)

Prénoms 
 Petrus Alfonsi (1062- vers 1140), médecin espagnol, grand connaisseur de l’Islam et auteur de plusieurs textes, dont le célèbre Disciplina Clericalis ;

 Petrus Apianus (1495-1552), astronome et mathématicien allemand ;
 Pétrus Borel ou Petrus Borel d’Hauterive (1809-1859), écrivain français ;
 Petrus Camper (1722-1789), également prénommé Pierre ou Peter, médecin, naturaliste et biologiste hollandais ;
 Petrus Christus, peintre flamand vraisemblablement né en 1410 à Baerle et mort en 1475 ou 1476 à Bruges ;
 Petrus de Licht (1548-1603), plus connu sous le nom de Petrus Lucius,  humaniste, historien, poète et polygraphe bruxellois de langue latine ;
 Petrus Jacobus Joubert (1834-1900), général boer, commandant-général de la république sud-africaine du Transvaal de 1880 à 1900.
 Petrus Plancius (1552-1622) était un commerçant néerlandais d'Amsterdam qui s'exerça dans plusieurs disciplines ;
 Pierre de La Ramée (1515-1572) dit Petrus Ramus, logicien et philosophe français ;
 Petrus van der Aa (1530-1594), jurisconsulte belge ;
 Petrus Vander Borcht, poète néo-latin bruxellois ;
 Petrus van Rhijn (né en 1931), footballer néerlandais ;
 Petrus Johannes Willekens (1881-1971), évêque néerlandais de l'évêché de Batavia, dans les Indes orientales néerlandaises ;
 Petrus Josephus Zoetmulder (1906-1995), jésuite et un spécialiste du vieux-javanais.

Boisson 
Le Petrus est une bière belge.

Forme féminine 
 (482) Petrina, astéroïde nommé d'après Petrina qui est la forme féminine de Petrus en latin